Шко́да может означать:

 Шкода, шкота — слово, некогда бытовавшее в русском языке (часто в XV—XVI веках); в настоящее время просторечное, местное; является синонимом слов «вред», «убыток», «ущерб», «урон», «разрушение», «проделка», «баловство», «озорство», «озорной ребенок» и других. Присутствует в западнославянских, а также в белорусском и украинском языках. Происходит от латинского "scavagium" - мелкий таможенный платеж от  "scadere" - вычитание небольшой части, незначительное уменьшение, забывание мелких деталей.  В средние века слово имело военное значение, обозначая нападения небольшими отрядами на пограничные коммуникации противника с целью грабежа и нанесения экономического ущерба - изъятия продуктов, угона лошадей, нападения на склады и обозы избегая уничтожения живой силы.

Промышленность
 Škoda Auto — чешская автомобилестроительная компания, входящая в Volkswagen Group, а также марка автомобилей, выпускаемых этой компанией.
 Škoda Holding — крупнейшая чешская машиностроительная группа.
 Škoda Works — локомотивостроительное предприятие в Пльзене.

Персоналии 
 Шкода, Виктория Ивановна (род. 1999) — российская футболистка.
 Шкода, Галина Сергеевна (род. 1990) — молдавская певица и актриса, ведущая.
 Шкода, Йозеф (1805—1881) — чешский терапевт, профессор медицины и дерматолог.
 Шкода, Милан (род. 1986) — чешский футболист, нападающий пражской «Славии» и сборной Чехии.
 Шкода, Эмиль (1839—1900) — чешский инженер и предприниматель, основатель машиностроительного завода.

Другое 
 «Шкода» — станковый пулемёт времён Первой мировой войны.
 «Шкода» — хоккейный клуб из города Пльзень.
 «Шкода» — прежнее название футбольного клуба «Виктория» из города Пльзень.

См. также

Литература 
 Толково-словообразовательный словарь русского языка / Т. Ф. Ефремова. — М.: Русский язык, 2000.
 Толковый словарь русского языка / Под редакцией Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935—1940.